Pobre diabla puede referirse a:

Televisión 
 Pobre diabla (1973), telenovela argentina original de Alberto Migré.
 Pobre diabla (1990), adaptación argentina de la anterior.
 Pobre diabla (2000), adaptación peruana de la homónima argentina.
 Pobre diabla (2009), telenovela mexicana basada en "La gata" de Inés Rodena.

Música 
 Pobre diabla (2004), canción interpretada por Don Omar.